Onomàstica:
 Luci Asini Gal I, militar i magistrat romà.
 Luci Asini Gal II, cònsol l'any 62.
 Lucius Asinius, llibre escrit per Llucià en què es creu que critica la figura del Luci de Patres.